Епархия Марилии () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Марилия, Бразилия. Епархия Марилии входит в митрополию Ботукату. Кафедральным собором епархии Марилии является церковь святого Бенедикта.

История 
16 февраля 1952 года Римский папа Пий XII издал буллу «Ad Episcoporum munus», которой учредил епархию Марилии, выделив её из епархии Линса. Первоначально епархия Марилии входила в митрополию Сан-Паулу. 

19 апреля 1958 года епархия Марилии вошла в митрополию Ботукату.

Ординарии епархии 
 епископ Hugo Bressane de Araújo (1954—1975)
 епископ Daniel Tomasella OFMCap (1975—1992)
 епископ Osvaldo Giuntini (9.12.1992 — 8.05.2013)
  Luiz Antônio Cipolini (назначен 8.05.2013)

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Ad Episcoporum munus, AAS 44 (1952), p. 604

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии